Der Kamphaengphet Football Club (Thai: ) ist ein thailändischer Fußballverein aus Kamphaeng Phet, der in der Thai League 3 (Northern Region), der dritthöchsten thailändischen Spielklasse, spielt.

Vereinsgeschichte 
Gegründet wurde der Verein im Jahr 2009. Von 2009 bis 2019 spielte der Verein in der dritten Liga, der Regional League Division 2. Hier spielte er in der Region North. Nachdem die Liga 2017 reformiert wurde, spielt der Verein seit 2017 in der Thai League 3. Der Verein spielt in der Upper-Region. 2017 und 2018 schloss man mit einem 11. Platz ab.

Stadion 
Der Verein trägt seine Heimspiele im Kamphaengphet Provincial Administrative Organization Stadium, oder auch Cha Kung Rao Stadium () in Kamphaeng Phet aus. Das Mehrzweckstadion hat ein Fassungsvermögen von 2406 Zuschauern. Eigentümer des Stadions ist die Kamphaengphet Provincial Administrative Organization.

Spielstätten seit 2009

Spieler 
Stand: 29. September 2021

Spiele/Tore: 28. September 2021

Saisonplatzierung

Beste Torschützen seit 2017

Trainer

Sponsoren

Weblinks 
 
 
 
 Kamphaengphet FC in der Datenbank von thaileague.co.th
 Kamphaengphet FC in der Datenbank von globalsportsarchive.com
 Kamphaengphet FC bei facebook.com

Einzelnachweise 

Kamphaengphet, FC
Gegründet 2009
Sport (Kamphaeng Phet)